El nombre de Catedral de San José es el nombre de varios edificios cristianos, catalogados como catedrales en honor a San José.

Catedrales

Angola 

 Catedral de San José, en Lubango

Argentina 

 Catedral de San José, en Gualeguaychú
 Catedral de San José, en Posadas

Australia 

 Catedral de San José, en Rockhampton

Bangladés 

 Catedral de San José, en Khulna

Brasil 

 Catedral de San José, en Campo Mourão
 Catedral de San José, en Coxim
 Catedral de San José, en Criciúma
 Catedral de San José, en Erechim
 Catedral de San José, en Fortaleza
 Catedral de San José, en Itabuna
 Catedral de San José, en Ituiutaba
 Catedral de San José, en Macapá
 Catedral de San José, en Palmas
 Catedral de San José, en São José do Rio Preto
 Catedral de San José, en São José dos Campos
 Catedral de San José, en São José dos Pinhais

Bulgaria 

 Catedral de San José, en Sofía

Burkina Faso 

 Catedral de San José, en Fada N'gourma

Camerún 

 Catedral de San José, en Bafoussam
 Catedral de San José, en Bamenda
 Catedral de San José, en Kribi
 Catedral de San José, en Mamfe

Canadá 

 Ex-Catedral de San José, en Saint-Georges
 Catedral Basílica de San José, en Edmonton
 Catedral de San José, en Hull
 Catedral de San José, en Fort Smith
 Catedral de San José, en Rouyn-Noranda
 Catedral de San José, en Quebec

Chile 

 Catedral de San José, en Antofagasta
 Catedral de San José, en Melipilla
 Catedral de San José, en Temuco

China 

 Catedral de San José, en Chongqing
 Catedral de San José, en Guiyang
 Catedral de San José, en Hankou
 Catedral de San José, en Shantou
 Catedral de San José, en Taizhou
 Catedral de San José, en Tianjin
 Catedral de San José, en Wuhu

Colombia 

 Catedral de San José, en Cúcuta

República Democrática del Congo 

 Catedral de San José, en Kananga

Costa Rica 

 Catedral de San José, en San José de Costa Rica

Ecuador 

 Catedral de San José, en Napo

Emiratos Árabes Unidos 
 Catedral de San José, en Abu Dhabi

Estados Unidos 

 Catedral de San José, en Bayonne
 Catedral de San José, en Búfalo
 Concatedral de San José, en Burlington
 Procatedral de San José, en Camden
 Catedral de San José, en Columbus
 Catedral de San José, en Hartford
 Catedral de San José, en Jefferson City
 Catedral de San José, en La Crosse
 Catedral de San José, en Baton Rouge, Luisiana
 Catedral de San José, en Mánchester
 Concatedral de San José, en Saint Joseph
 Catedral de San José, en San Diego
 Catedral de San José, en Sioux Falls
 Concatedral de San José, en Thibodaux
 Catedral de San José, en Wheeling

Etiopía 

 Catedral de San José, en Gambella

Filipinas 

 Catedral de San José el Patriarca, en Alaminos
 Catedral de San José, en Balanga
 Catedral de San José, en Butuan
 Catedral de San José, en Ipil
 Catedral de San José, en Romblón
 Catedral de San José, en San José
 Catedral de San José, en San José de Antique
 Catedral de San José, en San José de Mindoro
 Catedral de San José, en Tagbilaran
 Catedral de San José, en Taytay

Francia 

 Catedral de San José, en Numea

Gales 

 Catedral de San José, en Swansea

Ghana 

 Catedral de San José, en Wiawso

Haití 

 Catedral de San José, en Fuerte Libertad

India 

 Catedral de San José, en Prayagraj
 Catedral de San José, en Bijnor
 Catedral de San José, en Chikmagalur
 Catedral de San José, en Gorakhpur
 Catedral de San José, en Hyderabad
 Catedral de San José, en Itanagar
 Catedral de San José, en Jamshedpur
 Catedral de San José, en Lucknow
 Catedral de San José, en Mananthavady
 Catedral de San José, en Meerut
 Catedral de San José, en Moovatupuzha
 Catedral de San José, en Mysore
 Catedral de San José, en Nellore
 Procatedral de San José, en Patna
 Catedral de San José Obrero, en Raiganj
 Catedral de San José, en Raipur
 Catedral de San José, en Sambalpur
 Catedral de San Miguel y San José, en Simla
 Catedral de San José, en Tellicherry
 Catedral de San José, en Trivandrum

Indonesia 

 Catedral de San José, en Guwahati
 Catedral de San José, en Pangkal Pinang
 Catedral de San José, en Pontianak
 Catedral de San José y Santa María de la Asunción, en Ruteng

Irán 
 Catedral de San José, en Teherán

Irak 
 Catedral Caldea de San José, en Ankawa
 Catedral Caldea de San José, en Bagdad
 Catedral Latina de San José, en Bagdad

Islas Cook  

 Catedral de San José, en Avarua
 Catedral de San José, en Rarotonga

Italia 

 Concatedral de San José, en Vasto

Kenia 

 Catedral de San José, en Meru
 Procatedral de San José, en Ngong

Letonia 

 Catedral de San José, en Liepāja

Malasia 

 Catedral de San José, en Kuching
 Catedral de San José, en Miri
 Catedral de San José, en Kuching

Mali 

 Catedral de San José, en Mopti

México 

 Catedral de San José, en Ciudad Guzmán
 Catedral de San José y San Andrés de San Andrés Tuxtla, en San Andrés Tuxtla
 Catedral de San José, en Tapachula
 Catedral de San José en Tula de Allende
 Catedral de San José en Toluca

Myanmar 

 Catedral de San José, en Taunggyi

Nigeria 

 Catedral de San José, en Ilorin
 Catedral de San José, en Kaduna

Nueva Zelanda  

 Catedral de San José, en Dunedin

Países Bajos 

 Catedral de San José, en Groninga

Pakistán 

 Catedral de San José, en Hyderabad
 Catedral de San José, en Rawalpindi

Reino Unido 
 Catedral de San José, en Swansea

Panamá  

 Catedral de San José, en David

Rumania 

 Catedral de San José, en Bucarest
 Catedral de San José, en Oradea

Samoa Americana 

 Concatedral de San José, en Fagatogo

Siria 

 Catedral de San José, en Alepo

Sri Lanka  

 Catedral de San José, en Anuradhapura

Sudáfrica 

 Catedral de San José, en Mariannhill

Tanzania  

 Catedral de San José, en Dar-es-Salaam
 Catedral de San José, en Zanzíbar

Uganda 

 Catedral de San José, en Gulu

Uruguay 

 Catedral Basílica de San José, en San José de Mayo

Venezuela 

 Catedral de San José, en Puerto Cabello

Vietnam 

 Catedral de San José, en Hanói
 Catedral de San José, en Lang Són y Cao Bang

Zambia 
 Catedral de San José, en Mpika

Concatedrales

Estados Unidos 
 Concatedral de San José, en Brooklyn.
 Concatedral de San José, en Burlington.
 Concatedral de San José, en St. Joseph.
 Concatedral de San José, en Thibodaux.